{{Infobox voetbal Nederland Eredivisie
| Seizoen               = 2018/19
| Kampioen              = Ajax
| Topscorer             =  Dušan Tadić (28)
| Aantal clubs          = 18
| Degradatie            = Keuken Kampioen Divisie
| Gedegradeerd          = ExcelsiorDe GraafschapNAC Breda
| Europese kwalificatie = Champions League:1x 3e voorronde; 1x 2e voorronde.Europa League:1x 3e voorronde (via het bekertoernooi);2x 2e voorronde.
| Vorige editie         = Eredivisie 2017/18 (mannenvoetbal)
| Volgende editie       = Eredivisie 2019/20 (mannenvoetbal)
}}
Het Eredivisie-seizoen 2018/19 (mannen) was het 63e seizoen van de Eredivisie, de hoogste Nederlandse voetbalcompetitie. Hierin werd gestreden om het 130e landskampioenschap voetbal. Aan de competitie namen achttien clubs deel. PSV was titelverdediger, maar kon de titel dit seizoen niet behouden. Ajax werd in de laatste speelronde kampioen. NAC Breda degradeerde in de een-na-laatste speelronde direct naar de Eerste divisie. Excelsior en De Graafschap degradeerden via de play-offs naar de Eerste divisie.

 Teams 
De onderstaande teams namen deel aan het Eredivisie-seizoen 2018/19. FC Twente degradeerde in het voorgaande seizoen rechtstreeks naar de Eerste divisie. Het werd vervangen door Fortuna Sittard, de nummer twee van het voorgaande seizoen in de Eerste divisie. Fortuna Sittard mocht promoveren, omdat kampioen Jong Ajax geen recht heeft op promotie. Roda JC Kerkrade en Sparta Rotterdam degradeerden na uitschakeling in de promotie/degradatie play-off competitie, waarin FC Emmen en De Graafschap promoveerden.

 Trainerswijzigingen 

 Standen 
 Officiële eindstand 

 Eindstand na 34 wedstrijden 

 Legenda 

 Stand thuiswedstrijden 

 Stand uitwedstrijden 

 Stand 1e seizoenshelft 

 Stand 2e seizoenshelft 

 Wedstrijddata 
 Uitslagen 

Van de 306 wedstrijden werden er 154 (50,3%) door de thuisploeg gewonnen, 92 (30,1%) door de uitploeg en 60 (19,6%) eindigden in een gelijkspel.

 Play-offs 

 Toeschouwers 

 Positieverloop per team 

 Statistieken 
 Doelpunten 
 Aantal goals per speelronde 

 Topscorers 

 Hat-tricks(+) 

 Assists 

 Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden 

 Kaarten 
 Gele en rode kaarten 

 en  / 

 Kaartenoverzicht (clubs) 

 Kaartenoverzicht (scheidsrechters) 

 Uitwerking van de rode kaarten van spelers 
 Twee gele kaarten 
De volgende spelers hebben in één wedstrijd twee keer geel gekregen en zijn daarmee automatisch uitgesloten van deelname aan de eerstvolgende wedstrijd.
{| class="wikitable" style="text-align: center"
! style="width: 20px;" | Speelronde
! style="width: 140px;" | Speler
! style="width: 120px;" | Club
! style="width: 45px;" | Thuis/Uit
! style="width: 120px;" | Tegenstander
! style="width: 40px;" | Tussen.
! style="width: 40px;" | Min.
! style="width: 40px;" | Eind.
! style="width: 150px;" | Scheidsrechter
|-
| rowspan="2" | 1
| style="text-align: left;" | Eric Botteghin
| style="text-align: left;" | Feyenoord
| Uit
| De Graafschap
| 1 – 0
| 67e
| 2 – 0
| Pol van Boekel
|-
| style="text-align: left;" | Jean-Paul Boëtius
| style="text-align: left;" | Feyenoord
| Uit
| De Graafschap
| 1 – 0
| 80e
| 2 – 0
| Pol van Boekel
|-
| rowspan="3" | 6
| style="text-align: left;" | Ajdin Hrustić
| style="text-align: left;" | FC Groningen
| Thuis
| AZ
| 1 – 2
| 77e
| 1 – 3
| Pol van Boekel
|-
| style="text-align: left;" | Arno Verschueren
| style="text-align: left;" | NAC Breda
| Uit
| VVV-Venlo
| 3 – 0
| 88e
| 3 – 0
| Jochem Kamphuis
|-
| style="text-align: left;" | Maikel van der Werff
| style="text-align: left;" | Vitesse
| Thuis
| ADO Den Haag
| 1 – 1
| 90e
| 1 – 1
| Jeroen Manschot
|-
| rowspan="2" | 7
| style="text-align: left;" | Diego Palacios
| style="text-align: left;" | Willem II
| Uit
| De Graafschap
| 1 – 1
| 64e
| 2 – 1
| Christiaan Bax
|-
| style="text-align: left;" | Danilho Doekhi
| style="text-align: left;" | Vitesse
| Uit
| Feyenoord
| 2 – 1
| 90+5e
| 2 – 1
| Serdar Gözübüyük
|-
| 10
| style="text-align: left;" | Jurgen Mattheij
| style="text-align: left;" | Excelsior
| Uit
| De Graafschap
| 3 – 1
| 66e
| 4 – 1
| Joey Kooij
|-
| 14
| style="text-align: left;" | Sean Klaiber
| style="text-align: left;" | FC Utrecht
| Uit
| Excelsior
| 3 – 3
| 85e
| 3 – 3
| Richard Martens
|-
| 15
| style="text-align: left;" | Matúš Bero
| style="text-align: left;" | Vitesse
| Uit
| NAC Breda
| 2 – 1
| 90+2e
| 2 – 1
| Allard Lindhout
|-
| 17
| style="text-align: left;" | Bart Nieuwkoop
| style="text-align: left;" | Feyenoord
| Uit
| ADO Den Haag
| 1 – 2
| 74e
| 2 – 2
| Kevin Blom
|-
| 20
| style="text-align: left;" | Clint Essers
| style="text-align: left;" | Fortuna Sittard
| Uit
| PSV
| 1 – 0
| 32e
| 5 – 0
| Kevin Blom
|-
| 22
| style="text-align: left;" | Younes Namli
| style="text-align: left;" | PEC Zwolle
| Uit
| ADO Den Haag
| 1 – 0
| 81e
| 1 – 0
| Joey Kooij
|-
| 23
| style="text-align: left;" | José Rodríguez
| style="text-align: left;" | Fortuna Sittard
| Thuis
| sc Heerenveen
| 2 – 2
| 74e
| 2 – 4
| Pol van Boekel
|-
| rowspan="3" | 24
| style="text-align: left;" | Ritsu Doan
| style="text-align: left;" | FC Groningen
| Thuis
| VVV-Venlo
| 3 – 2
| 88e
| 3 – 2
| Serdar Gözübüyük
|-
| style="text-align: left;" | Daan Klomp
| style="text-align: left;" | NAC Breda
| Uit
| Vitesse
| 3 – 1
| 88e
| 4 – 1
| Joey Kooij
|-
| style="text-align: left;" | Vito van Crooij
| style="text-align: left;" | PEC Zwolle
| Uit
| Ajax
| 2 – 1
| 90e
| 2 – 1
| Allard Lindhout
|-
| 25
| style="text-align: left;" | Tim Breukers
| style="text-align: left;" | Heracles Almelo
| Uit
| FC Emmen
| 0 – 1
| 45e
| 1 – 1
| Siemen Mulder
|-
| 26
| style="text-align: left;" | Max Clark
| style="text-align: left;" | Vitesse
| Uit
| Heracles Almelo
| 2 – 1
| 38e
| 3 – 2
| Björn Kuipers
|-
| 27
| style="text-align: left;" | Mounir El Allouchi
| style="text-align: left;" | NAC Breda
| Thuis
| VVV-Venlo
| 1 – 1
| 80e
| 1 – 1
| Edwin van de Graaf
|-
| 31
| style="text-align: left;" | Klaas-Jan Huntelaar
| style="text-align: left;" | Ajax
| Uit
| FC Groningen
| 0 – 1
| 84e
| 0 – 1
| Dennis Higler
|-
| 32
| style="text-align: left;" | Matúš Bero
| style="text-align: left;" | Vitesse
| Uit
| Ajax
| 4 – 2
| 90+1e
| 4 – 2
| Jochem Kamphuis
|-
| 34
| style="text-align: left;" | Damil Dankerlui
| style="text-align: left;" | Willem II
| Uit
| ADO Den Haag
| 2 – 2
| 71e
| 6 – 2
| Richard Martens
|}

 Rode kaart 
De volgende spelers zijn door de scheidsrechter direct van het veld gezonden en worden automatisch uitgesloten van deelname aan de eerstvolgende wedstrijd, tenzij ze de straffen van de aanklager betaald voetbal en de tuchtcommissie niet accepteren.
{| class="wikitable" style="text-align: center"
! style="width: 20px;" | Speelronde
! style="width: 140px;" | Speler
! style="width: 120px;" | Club
! style="width: 45px;" | Thuis/Uit
! style="width: 120px;" | Tegenstander
! style="width: 40px;" | Tussen.
! style="width: 40px;" | Min.
! style="width: 40px;" | Eind.
! style="width: 150px;" | Scheidsrechter
! style="width: 330px;" | Overtreding
! style="width: 200px;" | Straf(aantal wedstrijden)
|-
| rowspan="2" | 1
| style="text-align: left;" | Morten Thorsby
| style="text-align: left;" | sc Heerenveen
| Uit
| PEC Zwolle
| 1 – 3
| 55e
| 2 – 3
| Dennis Higler
| Bal van de doellijn gekeerd met zijn arm.
| 1
|-
| style="text-align: left;" | Luigi Bruins
| style="text-align: left;" | Excelsior
| Thuis
| Fortuna Sittard
| 1 – 1
| 57e
| 1 – 1
| Siemen Mulder
| Het met gestrekt been inkomen op Alessandro Ciranni van Fortuna Sittard.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| 2
| style="text-align: left;" | Joris van Overeem
| style="text-align: left;" | FC Utrecht
| Thuis
| PEC Zwolle
| 2 – 0
| 68e
| 2 – 0
| Martin van den Kerkhof
| Harde overtreding op Clint Leemans van PEC Zwolle.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk- Niet geaccepteerd -Tuchtcommissie: 2, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| 5
| style="text-align: left;" | Urby Emanuelson
| style="text-align: left;" | FC Utrecht
| Thuis
| FC Emmen
| 1 – 0
| 45e
| 1 – 2
| Kevin Blom
| Een grove charge op Glenn Bijl van FC Emmen.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| rowspan="2" | 6
| style="text-align: left;" | Deyovaisio Zeefuik
| style="text-align: left;" | FC Groningen
| Thuis
| AZ
| 1 – 1
| 45+1e
| 1 – 3
| Pol van Boekel
| Hard inkomen op Oussama Idrissi van AZ.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| style="text-align: left;" | Fabian Serrarens
| style="text-align: left;" | De Graafschap
| Uit
| Heracles Almelo
| 3 – 0
| 86e
| 4 – 0
| Erwin Blank
| Het gaan staan op het been van Lerin Duarte van Heracles Almelo.
| 3
|-
| rowspan="5" | 7
| style="text-align: left;" | Atakan Akkaynak
| style="text-align: left;" | Willem II
| Uit
| De Graafschap
| 0 – 0
| 19e
| 2 – 1
| Christiaan Bax
| Een grove charge op Bart Straalman van De Graafschap.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| style="text-align: left;" | Thomas Bruns
| style="text-align: left;" | Vitesse
| Uit
| Feyenoord
| 1 – 1
| 63e
| 2 – 1
| Serdar Gözübüyük
| Het gaan staan op de achillespees van Jordy Clasie van Feyenoord.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| style="text-align: left;" | Simon Gustafson
| style="text-align: left;" | FC Utrecht
| Uit
| FC Groningen
| 0 – 1
| 66e
| 1 – 1
| Bas Nijhuis
| Te hard doorkomen op Samir Memišević van FC Groningen.
| Geseponeerd
|-
| style="text-align: left;" | Ali Messaoud
| style="text-align: left;" | Excelsior
| Thuis
| VVV-Venlo
| 1 – 0
| 85e
| 1 – 0
| Martin Pérez
| Wilde tackle op Axel Borgmann van VVV-Venlo.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| style="text-align: left;" | Robin van Persie
| style="text-align: left;" | Feyenoord
| Thuis
| Vitesse
| 2 – 1
| 90+1e
| 2 – 1
| Serdar Gözübüyük
| Wilde tackle op Max Clark van Vitesse.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk- Niet geaccepteerd -Tuchtcommissie: Vrijgesproken
|-
| 8
| style="text-align: left;" | Erik Bakker
| style="text-align: left;" | De Graafschap
| Thuis
| sc Heerenveen
| 0 – 4
| 51e
| 0 – 5
| Danny Makkelie
| Het onderuit halen van de doorgebroken speler Michel Vlap van sc Heerenveen buiten het strafschopgebied.
| 1
|-
| 9
| style="text-align: left;" | Sonny Stevens
| style="text-align: left;" | Excelsior
| Thuis
| Vitesse
| 2 – 0
| 90+1e
| 2 – 0
| Björn Kuipers
| Het onderuit halen van Roy Beerens van Vitesse in het strafschopgebied.
| 1
|-
| rowspan="2" | 10
| style="text-align: left;" | Jerry St. Juste
| style="text-align: left;" | Feyenoord
| Uit
| Ajax
| 0 – 0
| 6e
| 3 – 0
| Björn Kuipers
| Smerige overtreding op Nicolás Tagliafico van Ajax.
| 3
|-
| style="text-align: left;" | Roel Janssen
| style="text-align: left;" | VVV-Venlo
| Uit
| FC Emmen
| 0 – 1
| 19e
| 1 – 1
| Rob Dieperink
| Onbesuisd inkomen op Alexander Bannink van FC Emmen.
| 4, waarvan 1 voorwaardelijk- Niet geaccepteerd -Tuchtcommissie: 4, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| 11
| style="text-align: left;" | Danilho Doekhi
| style="text-align: left;" | Vitesse
| Uit
| PSV
| 0 – 0
| 14e
| 1 – 0
| Serdar Gözübüyük
| Het onderuit halen van de doorgebroken speler Hirving Lozano van PSV buiten het strafschopgebied.
| 1
|-
| rowspan="2" | 13
| style="text-align: left;" | Morten Thorsby
| style="text-align: left;" | sc Heerenveen
| Uit
| PSV
| 1 – 0
| 37e
| 3 – 0
| Pol van Boekel
| Het onderuit halen van de doorgebroken speler Hirving Lozano van PSV buiten het strafschopgebied.
| 1
|-
| style="text-align: left;" | Peter van Ooijen
| style="text-align: left;" | VVV-Venlo
| Thuis
| AZ
| 1 – 2
| 90+1e
| 2 – 2
| Jeroen Manschot
| Smerige overtreding op Adam Maher van AZ.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| 14
| style="text-align: left;" | Lars Nieuwpoort
| style="text-align: left;" | De Graafschap
| Thuis
| PEC Zwolle
| 0 – 1
| 18e
| 0 – 2
| Martin van den Kerkhof
| Een onbesuisde tackle op Kingsley Ehizibue van PEC Zwolle.
| 4, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| 15
| style="text-align: left;" | Freek Heerkens
| style="text-align: left;" | Willem II
| Thuis
| sc Heerenveen
| 1 – 1
| 39e
| 1 – 5
| Siemen Mulder
| Het onderuit halen van Pelle van Amersfoort van sc Heerenveen in het strafschopgebied.
| 1
|-
| rowspan="2" | 16
| style="text-align: left;" | Jesper Drost
| style="text-align: left;" | Heracles Almelo
| Thuis
| PSV
| 0 – 2
| 45+2e
| 0 – 4
| Dennis Higler
| Het met gestrekt been inkomen op Pablo Rosario van PSV.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| style="text-align: left;" | Lennart Czyborra
| style="text-align: left;" | Heracles Almelo
| Thuis
| PSV
| 0 – 3
| 90+2e
| 0 – 4
| Dennis Higler
| Bal van de doellijn gekeerd met zijn arm.
| 1
|-
| rowspan="4" | 17
| style="text-align: left;" | Ben Rienstra
| style="text-align: left;" | sc Heerenveen
| Uit
| NAC Breda
| 1 – 1
| 14e
| 4 – 2
| Jochem Kamphuis
| Het met gestrekt been inkomen op Mitchell te Vrede van NAC Breda.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| style="text-align: left;" | Diederik Boer
| style="text-align: left;" | PEC Zwolle
| Uit
| VVV-Venlo
| 0 – 0
| 26e
| 2 – 0
| Joey Kooij
| Met hoog geheven been inkomen op Patrick Joosten van VVV-Venlo in het strafschopgebied.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| style="text-align: left;" | Jorrit Smeets
| style="text-align: left;" | Fortuna Sittard
| Thuis
| FC Groningen
| 0 – 0
| 45e
| 0 – 0
| Allard Lindhout
| Een ongelukkige overtreding op Samir Memišević van FC Groningen.
| Geseponeerd
|-
| style="text-align: left;" | Yuki Kobayashi
| style="text-align: left;" | sc Heerenveen
| Uit
| NAC Breda
| 1 – 2
| 45e
| 4 – 2
| Jochem Kamphuis
| Harde tackle op Mounir El Allouchi van NAC Breda.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| rowspan="2" | 18
| style="text-align: left;" | Robert Zwinkels
| style="text-align: left;" | ADO Den Haag
| Thuis
| VVV-Venlo
| 2 – 2
| 80e
| 2 – 4
| Jeroen Manschot
| Het gaan staan op het been van Peniel Mlapa van VVV-Venlo.
| 2, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| style="text-align: left;" | Mounir El Allouchi
| style="text-align: left;" | NAC Breda
| Uit
| Willem II
| 1 – 0
| 85e
| 2 – 0
| Björn Kuipers
| Harde tackle op Daniel Crowley van Willem II.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| rowspan="2" | 20
| style="text-align: left;" | Urby Emanuelson
| style="text-align: left;" | FC Utrecht
| Uit
| PEC Zwolle
| 1 – 2
| 71e
| 4 – 3
| Björn Kuipers
| Te hard doorkomen op Thomas Lam van PEC Zwolle.
| 2 (1 plus 1 voorwaardelijk)
|-
| style="text-align: left;" | Riechedly Bazoer
| style="text-align: left;" | FC Utrecht
| Uit
| PEC Zwolle
| colspan="2" | Na afloop
| 4 – 3
| Björn Kuipers
| Het geven van een duw aan de vierde official.
| 3
|-
| rowspan="2" | 23
| style="text-align: left;" | Sven van Beek
| style="text-align: left;" | Feyenoord
| Uit
| PSV
| 0 – 0
| 59e
| 1 – 1
| Dennis Higler
| Het onderuit halen van Steven Bergwijn van PSV buiten het strafschopgebied.
| 1
|-
| style="text-align: left;" | Fabian Serrarens
| style="text-align: left;" | De Graafschap
| Uit
| PEC Zwolle
| 0 – 2
| 78e
| 0 – 3
| Richard Martens
| Een slaande beweging naar Thomas Lam van PEC Zwolle.
| 4
|-
| rowspan="3" | 24
| style="text-align: left;" | Moreno Rutten
| style="text-align: left;" | VVV-Venlo
| Uit
| FC Groningen
| 1 – 1
| 35e
| 3 – 2
| Serdar Gözübüyük
| Het gaan staan op de voeten van Tim Handwerker van FC Groningen.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk- Niet geaccepteerd -Tuchtcommissie: vrijgesproken
|-
| style="text-align: left;" | Jesper Drost
| style="text-align: left;" | Heracles Almelo
| Thuis
| FC Utrecht
| 0 – 1
| 44e
| 1 – 5
| Christiaan Bax
| Het met gestrekt been inkomen op Sean Klaiber van FC Utrecht.
| 3 (2 plus 1 voorwaardelijk)- Niet geaccepteerd -Tuchtcommissie:3 (2 plus 1 voorwaardelijk)
|-
| style="text-align: left;" | Thomas Meißner
| style="text-align: left;" | Willem II
| Uit
| sc Heerenveen
| 3 – 2
| 67e
| 4 – 2
| Martin van den Kerkhof
| Het raken op de achillespees van Sam Lammers van sc Heerenveen.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| 26
| style="text-align: left;" | Glenn Bijl
| style="text-align: left;" | FC Emmen
| Uit
| Fortuna Sittard
| 3 – 0
| 78e
| 3 – 1
| Danny Makkelie
| Het onderuit halen van de doorgebroken speler Andrija Novakovich van Fortuna Sittard buiten het strafschopgebied.
| 1
|-
| rowspan="2" | 27
| style="text-align: left;" | Andrija Balić
| style="text-align: left;" | Fortuna Sittard
| Uit
| Willem II
| 0 – 1
| 41e
| 3 – 2
| Richard Martens
| Het onderuit halen van Renato Tapia van Willem II in het strafschopgebied.
| 1
|-
| style="text-align: left;" | Noussair Mazraoui
| style="text-align: left;" | Ajax
| Thuis
| PSV
| 1 – 0
| 57e
| 3 – 1
| Björn Kuipers
| Het aanschoppen tegen het hoofd van Angeliño van PSV.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| 28
| style="text-align: left;" | José Rodríguez
| style="text-align: left;" | Fortuna Sittard
| Thuis
| ADO Den Haag
| 0 – 0
| 32e
| 0 – 0
| Jochem Kamphuis
| Het geven van een elleboogstoot aan Shaquille Pinas van ADO Den Haag.
| 4
|-
| rowspan="2" | 29
| style="text-align: left;" | Branislav Niňaj
| style="text-align: left;" | Fortuna Sittard
| Uit
| PEC Zwolle
| 1 – 0
| 35e
| 5 – 0
| Dennis Higler
| Het onderuit halen van de doorgebroken speler Mike van Duinen van PEC Zwolle buiten het strafschopgebied.
| 1
|-
| style="text-align: left;" | Maikel van der Werff
| style="text-align: left;" | Vitesse
| Thuis
| PSV
| 3 – 2
| 89e
| 3 – 3
| Serdar Gözübüyük
| Het onderuit halen van Hirving Lozano van PSV in het strafschopgebied.
| 1
|-
| 30
| style="text-align: left;" | Nicolai Jørgensen
| style="text-align: left;" | Feyenoord
| Thuis
| Heracles Almelo
| 1 – 1
| 65e
| 2 – 1
| Jochem Kamphuis
| Een natrappende beweging naar Tim Breukers van Heracles Almelo.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| 31
| style="text-align: left;" | Alexander Büttner
| style="text-align: left;" | Vitesse
| Thuis
| PEC Zwolle
| 1 – 1
| 27e
| 4 – 1
| Björn Kuipers
| Het met gestrekt been inkomen op Younes Namli van PEC Zwolle.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| 34
| style="text-align: left;" | Kai Heerings
| style="text-align: left;" | Fortuna Sittard
| Thuis
| Feyenoord
| 1 – 1
| 68e
| 1 – 4
| Serdar Gözübüyük
| Hands in het strafschopgebied.
| 1
|}

 Uitwerking van de rode kaarten van stafleden 
{| class="wikitable" style="text-align: center"
! style="width: 20px;" | Speelronde
! style="width: 140px;" | Naam(Functie)
! style="width: 120px;" | Club
! style="width: 45px;" | Thuis/Uit
! style="width: 120px;" | Tegenstander
! style="width: 40px;" | Tussen.
! style="width: 40px;" | Min.
! style="width: 40px;" | Eind.
! style="width: 150px;" | Scheidsrechter
! style="width: 330px;" | Reden
! style="width: 200px;" | Straf(aantal wedstrijden)
|-
| 5
| style="text-align: left;" | Dirk Heesen(assistent-trainer)
| style="text-align: left;" | ADO Den Haag
| Thuis
| PSV
| 0 – 6
| 90+5e
| 0 – 7
| Bas Nijhuis
| Aanmerkingen op de arbitrage.
| 1
|-
| 17
| style="text-align: left;" | Jan Olde Riekerink(hoofdcoach)
| style="text-align: left;" | sc Heerenveen
| Uit
| NAC Breda
| 2 – 2
| 59e
| 4 – 2
| Jochem Kamphuis
| Aanmerkingen op de arbitrage.
| 1
|-
| 20
| style="text-align: left;" | Marcel Mul(teammanager)
| style="text-align: left;" | FC Utrecht
| Uit
| PEC Zwolle
| 3 – 3
| 90+1e
| 4 – 3
| Björn Kuipers
| Aanmerkingen op de arbitrage.
| 1
|-
| 24
| style="text-align: left;" | Henry van Amelsfort(verzorger)
| style="text-align: left;" | Willem II
| Uit
| sc Heerenveen
| 3 – 2
| 68e
| 4 – 2
| Martin van den Kerkhof
| Aanmerkingen op de arbitrage.
| 1
|-
| 28
| style="text-align: left;" | René Grummel(assistent-trainer)
| style="text-align: left;" | FC Emmen
| Thuis
| Ajax
| – 
| –
| 2 – 5
| Siemen Mulder
| Het gebruiken van grove of beledigende taal tegenover de scheidsrechter.
| 1
|}

 Uitwerking van straffen die door de aanklager van de KNVB gegeven zijn 
Deze straffen zijn uitgedeeld naar aanleiding van incidenten in andere toernooien/competities of door de aanklager betaald voetbal. Ze hebben betrekking op alle eerstvolgende officiële wedstrijden binnen Nederland, dus ook de Eredivisie.
{| class="wikitable" style="text-align: center"
! style="width: 20px;" | Speelronde
! style="width: 140px;" | Naam
! style="width: 120px;" | Club
! style="width: 45px;" | Thuis/Uit
! style="width: 120px;" | Tegenstander
! style="width: 40px;" | Tussen.
! style="width: 40px;" | Min.
! style="width: 40px;" | Eind.
! style="width: 150px;" | Scheidsrechter
! style="width: 330px;" | Overtreding
! style="width: 200px;" | Straf(aantal wedstrijden)
|-
| rowspan="3" | 
| style="text-align: left;" | Robert Klaasen
| style="text-align: left;" | De Graafschap
| Uit
| VVSB
| 1 – 0
| 25e
| 3 – 3 
| Martin Pérez
| Wilde tackle op Tommy Bekooij van VVSB.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| style="text-align: left;" | Lukas Görtler
| style="text-align: left;" | FC Utrecht
| Thuis
| MVV Maastricht
| 1 – 0
| 82e
| 2 – 0
| Martin van den Kerkhof
| Een overtreding op Ricardo Ippel van MVV Maastricht.
| 2, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| style="text-align: left;" | André Hoekstra
| style="text-align: left;" | Excelsior
| Thuis
| N.E.C.
| 2 – 2
| 83e
| 
| Jochem Kamphuis
| Aanmerkingen op de arbitrage.
| 1
|-
| rowspan="2" | 
| style="text-align: left;" | Thomas Lam
| style="text-align: left;" | PEC Zwolle
| Uit
| AZ
| 3 – 0
| 39e
| 5 – 0
| Dennis Higler
| Het onderuit halen van Mats Seuntjens van AZ buiten het strafschopgebied.
| 1
|-
| style="text-align: left;" | Aykut Özer
| style="text-align: left;" | Fortuna Sittard
| Thuis
| SC Cambuur
| 2 – 0
| 84e
| 2 – 1
| Rob Dieperink
| Een slaande beweging naar Karim Rossi van SC Cambuur.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| 29
| style="text-align: left;" | Leonid Sloetski(hoofdcoach)
| style="text-align: left;" | Vitesse
| Thuis
| PSV
| colspan="2" | Na afloop
| 3 – 3
| Serdar Gözübüyük
| Het in diskrediet brengen van de arbitrage in een tv-interview.
| 2, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| Reservecompetitie  Speelronde 8
| style="text-align: left;" | Dylan Vente
| style="text-align: left;" | Jong Feyenoord
| Thuis
| Jong FC Emmen
| 0 – 2
| 58e
| 0 – 2
| Jannick van der Laan
| Een grove charge op Stephen Warmolts van Jong FC Emmen.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|}

 Uitwerking van straffen die door gele kaarten bij de KNVB geregistreerd zijn 
Bij de 5e en de 10e en elke volgende gele kaart daarop is de speler daarmee automatisch uitgesloten van deelname aan de eerstvolgende wedstrijd.*'' Speler die een gele kaart meenam uit het vorige seizoen ((2017/18) speelronde 33 en/of 34 uit de Eredivisie of speelronde 37 en/of 38 uit de Eerste divisie).
{| class="wikitable" style="text-align: center"
! style="width: 20px;" | Speelronde
! style="width: 160px;" | Speler
! style="width: 120px;" | Club
! style="width: 330px;" | Reden
|-
| 5
| style="text-align: left;" | Tom Beugelsdijk
| style="text-align: left;" | ADO Den Haag
| 5* gele kaarten na 5 speelronden.
|-
| rowspan="2" | 9
| style="text-align: left;" | Gersom Klok
| style="text-align: left;" | FC Emmen
| 5* gele kaarten na 9 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Aaron Meijers
| style="text-align: left;" | ADO Den Haag
| 5* gele kaarten na 9 speelronden.
|-
| rowspan="3" | 10
| style="text-align: left;" | Anco Jansen
| style="text-align: left;" | FC Emmen
| 5* gele kaarten na 10 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Gianluca Nijholt
| style="text-align: left;" | NAC Breda
| 5 gele kaarten na 10 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Branislav Niňaj
| style="text-align: left;" | Fortuna Sittard
| 5 gele kaarten na 10 speelronden.
|-
| rowspan="2" | 13
| style="text-align: left;" | Dave Bulthuis
| style="text-align: left;" | sc Heerenveen
| 5* gele kaarten na 13 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Jurgen Mattheij
| style="text-align: left;" | Excelsior
| 5* gele kaarten na 13 speelronden.
|-
| rowspan="5" | 14
| style="text-align: left;" | Vito van Crooij
| style="text-align: left;" | PEC Zwolle
| 5 gele kaarten na 14 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Pol Llonch
| style="text-align: left;" | Willem II
| 5 gele kaarten na 14 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Mark van der Maarel
| style="text-align: left;" | FC Utrecht
| 5* gele kaarten na 14 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Tyrell Malacia
| style="text-align: left;" | Feyenoord
| 5 gele kaarten na 14 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Mike te Wierik
| style="text-align: left;" | FC Groningen
| 5* gele kaarten na 14 speelronden.
|-
| rowspan="2" | 15
| style="text-align: left;" | Daniel Høegh
| style="text-align: left;" | sc Heerenveen
| 5* gele kaarten na 15 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Ajdin Hrustić
| style="text-align: left;" | FC Groningen
| 5 gele kaarten na 15 speelronden.
|-
| 16
| style="text-align: left;" | Pablo Rosario
| style="text-align: left;" | PSV
| 5 gele kaarten na 16 speelronden.
|-
| rowspan="4" | 17
| style="text-align: left;" | Tom Beugelsdijk
| style="text-align: left;" | ADO Den Haag
| 10* gele kaarten na 17 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Kingsley Ehizibue
| style="text-align: left;" | PEC Zwolle
| 5 gele kaarten na 17 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Willem Janssen
| style="text-align: left;" | FC Utrecht
| 5 gele kaarten na 17 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Jonas Svensson
| style="text-align: left;" | AZ
| 5* gele kaarten na 17 speelronden.
|-
| 18
| style="text-align: left;" | Deyovaisio Zeefuik
| style="text-align: left;" | FC Groningen
| 5 gele kaarten na 18 speelronden.
|-
| rowspan="4" | 19
| style="text-align: left;" | Matúš Bero
| style="text-align: left;" | Vitesse
| 5 gele kaarten na 19 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Navarone Foor
| style="text-align: left;" | Vitesse
| 5 gele kaarten na 19 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Jeffry Fortes
| style="text-align: left;" | Excelsior
| 5 gele kaarten na 19 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Alexander Merkel
| style="text-align: left;" | Heracles Almelo
| 5 gele kaarten na 19 speelronden.
|-
| rowspan="5" | 20
| style="text-align: left;" | Tom Beugelsdijk
| style="text-align: left;" | ADO Den Haag
| 11* gele kaarten na 20 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Alexander Büttner
| style="text-align: left;" | Vitesse
| 5 gele kaarten na 20 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Bart van Hintum
| style="text-align: left;" | Heracles Almelo
| 5 gele kaarten na 20 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Bryan Linssen
| style="text-align: left;" | Vitesse
| 5 gele kaarten na 20 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Michael Pinto
| style="text-align: left;" | Fortuna Sittard
| 5 gele kaarten na 20 speelronden.
|-
| rowspan="4" | 21
| style="text-align: left;" | Christian Kum
| style="text-align: left;" | VVV-Venlo
| 5 gele kaarten na 21 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Jerold Promes
| style="text-align: left;" | VVV-Venlo
| 5* gele kaarten na 21 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | José Rodríguez
| style="text-align: left;" | Fortuna Sittard
| 5 gele kaarten na 21 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Maximilian Rossmann
| style="text-align: left;" | Heracles Almelo
| 5 gele kaarten na 21 speelronden.
|-
| 22
| style="text-align: left;" | Adrián Dalmau
| style="text-align: left;" | Heracles Almelo
| 5 gele kaarten na 22 speelronden.
|-
| rowspan="4" | 23
| style="text-align: left;" | Glenn Bijl
| style="text-align: left;" | FC Emmen
| 5* gele kaarten na 23 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Menno Koch
| style="text-align: left;" | NAC Breda
| 5 gele kaarten na 23 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Ryan Koolwijk
| style="text-align: left;" | Excelsior
| 5* gele kaarten na 23 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Mohammed Osman
| style="text-align: left;" | Heracles Almelo
| 5 gele kaarten na 23 speelronden.
|-
| rowspan="2" | 24
| style="text-align: left;" | Freek Heerkens
| style="text-align: left;" | Willem II
| 5 gele kaarten na 24 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Hirving Lozano
| style="text-align: left;" | PSV
| 5* gele kaarten na 24 speelronden.
|-
| 25
| style="text-align: left;" | Tom Beugelsdijk
| style="text-align: left;" | ADO Den Haag
| 12* gele kaarten na 25 speelronden.
|-
| rowspan="4" | 26
| style="text-align: left;" | Kai Heerings
| style="text-align: left;" | Fortuna Sittard
| 5 gele kaarten na 26 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Wilfried Kanon
| style="text-align: left;" | ADO Den Haag
| 5 gele kaarten na 26 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Thomas Lam
| style="text-align: left;" | PEC Zwolle
| 5 gele kaarten na 26 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Bram van Polen
| style="text-align: left;" | PEC Zwolle
| 5 gele kaarten na 26 speelronden.
|-
| rowspan="6" | 27
| style="text-align: left;" | Julian Chabot
| style="text-align: left;" | FC Groningen
| 5 gele kaarten na 27 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Clint Essers
| style="text-align: left;" | Fortuna Sittard
| 5* gele kaarten na 27 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Youssef El Jebli
| style="text-align: left;" | De Graafschap
| 5 gele kaarten na 27 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Adam Maher
| style="text-align: left;" | AZ
| 5 gele kaarten na 27 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Kristoffer Peterson
| style="text-align: left;" | Heracles Almelo
| 5 gele kaarten na 27 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Moreno Rutten
| style="text-align: left;" | VVV-Venlo
| 5 gele kaarten na 27 speelronden.
|-
| rowspan="2" | 28
| style="text-align: left;" | Teun Koopmeiners
| style="text-align: left;" | AZ
| 5* gele kaarten na 28 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Thomas Ouwejan
| style="text-align: left;" | AZ
| 5 gele kaarten na 28 speelronden.
|-
| rowspan="4" | 29
| style="text-align: left;" | Lerin Duarte
| style="text-align: left;" | Heracles Almelo
| 5 gele kaarten na 29 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Pantelis Hatzidiakos
| style="text-align: left;" | AZ
| 5 gele kaarten na 29 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Azor Matusiwa
| style="text-align: left;" | De Graafschap
| 5 gele kaarten na 29 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Ted van de Pavert
| style="text-align: left;" | De Graafschap
| 5 gele kaarten na 29 speelronden.
|-
| rowspan="3" | 30
| style="text-align: left;" | Tom Beugelsdijk
| style="text-align: left;" | ADO Den Haag
| 13* gele kaarten na 30 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Michael Chacón
| style="text-align: left;" | FC Emmen
| 5 gele kaarten na 30 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Danny Post
| style="text-align: left;" | VVV-Venlo
| 5 gele kaarten na 30 speelronden.
|-
| rowspan="3" | 31
| style="text-align: left;" | Steven Berghuis
| style="text-align: left;" | Feyenoord
| 5 gele kaarten na 31 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Diego Palacios
| style="text-align: left;" | Willem II
| 5 gele kaarten na 31 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Ludovit Reis
| style="text-align: left;" | FC Groningen
| 5 gele kaarten na 31 speelronden.
|-
| 32
| style="text-align: left;" | Kingsley Ehizibue
| style="text-align: left;" | PEC Zwolle
| 10 gele kaarten na 32 speelronden.
|-
| 33
| style="text-align: left;" | Guus Til
| style="text-align: left;" | AZ
| 5* gele kaarten na 33 speelronden.
|-
| rowspan="3" | 34
| style="text-align: left;" | Albert Guðmundsson
| style="text-align: left;" | AZ
| 5 gele kaarten na 34 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Kenneth Paal
| style="text-align: left;" | PEC Zwolle
| 5 gele kaarten na 34 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Mitchell te Vrede
| style="text-align: left;" | NAC Breda
| 5 gele kaarten na 34 speelronden.
|}

Onderscheidingen

Maandelijkse onderscheidingen

Jaarlijkse onderscheidingen

Transfers

Trivia 
 FC Emmen debuteert in de Eredivisie na in het afgelopen seizoen te zijn gepromoveerd via de play-offs. Ze zijn de eerste debutant na RBC Roosendaal in 2000. Ze zijn na SVV de eerste ploeg die met een overwinning debuteert.
 De Graafschap is voor de 9e keer gepromoveerd naar de Eredivisie en evenaart daarmee FC Volendam als de club met de meeste promoties naar de Eredivisie, eveneens zijn beide clubs ook net zo vaak gedegradeerd.
 Maurice Steijn van VVV is bij aanvang van de competitie de trainer die het langst bij de club zit. Bij aanvang van het seizoen 2014/15 was hij al trainer van VVV uit Venlo. Ook John van den Brom is trainer van AZ sinds dat seizoen. Hij volgde echter Marco van Basten in de loop van het seizoen op. Van den Brom is wel het langste actief in de Eredivisie bij zijn huidige club.
 Vanaf dit seizoen wordt er bij alle wedstrijden gebruik gemaakt van de videoscheidsrechter. Ook kunnen er gele en rode kaarten gegeven worden aan teamofficials. Bij twee gele kaarten geldt dit als een rode kaart. Deze maatregel wordt nog voor dit seizoen geëxperimenteerd.
 Kjell Scherpen van FC Emmen was tijdens de eerste speelronde tegen ADO Den Haag de jongste startende doelman sinds Cees Paauwe.
 NAC Breda speelde de eerste vier speelronden met vier verschillende keepers. Dit is voor het eerst in de geschiedenis van de Eredivisie, dat een team met vier verschillende keepers aantreedt in de eerste vier speelronden.

Zie ook 
 Eredivisie 2018/19 (vrouwenvoetbal)

Eredivisie (mannenvoetbal)
Nederlands competitievoetbal 2018/19